Meiko ist ein männlicher oder weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der männliche Vorname Meiko kommt aus dem Friesischen und leitet sich vom Stammelement megin „Kraft, Macht“ ab. Das Element kommt auch in Langnamen wie Meinhard vor.

Der weibliche Vorname Meiko kommt aus dem Japanischen.

Varianten 
 Maiko, Meico, Maico, Meie
 Maike, Meike (entsprechender weiblicher Vorname)

Bekannte Namensträger 
 Meiko (* 1982), US-amerikanische Sängerin
 Meiko Kaji (* 1947), japanische Enka-Sängerin und Schauspielerin
 Meiko Reißmann (* 1977), deutscher Sänger
 Meiko Satomura (* 1979), japanische Wrestlerin
 Meiko Sponsel (* 2002), deutscher Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname